Эктор Освальдо Факундо (; 2 ноября 1937, Буэнос-Айрес — 13 ноября 2009) — аргентинский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Эктор Факундо начинал свою футбольную карьеру в клубе «Сан-Лоренсо», в котором он провёл большую её часть. В 1959 году в составе «Сан-Лоренсо» он выиграл чемпионат Аргентины. В 1964 году Факундо перешёл в клуб «Уракан», в котором он и завершил свою футбольную карьеру в возрасте 28 лет.

Международная карьера 
Эктор Факундо попал в состав сборной Аргентины на Чемпионате мира 1962 года. Из 3-х матчей Аргентины на турнире Факундо провёл два: матчи группового этапа против сборных Болгарии и Венгрии, вторую встречу против Англии Факундо пропустил. Факундо стал автором первого мяча из двух сборной Аргентины на турнире: уже на 4-й минуте он забил гол в ворота Болгарии, который оказался во встрече единственным и победным.

Достижения

Клубные 
Сан-Лоренсо
 Чемпионат Аргентины (1): 1959 (чемпион)

Примечания

Ссылки 
  
  Профиль на national-football-teams.com

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Уракан»